Liebe deinen Nächsten steht für:

 das ethische Prinzip der Nächstenliebe
 Liebe deinen Nächsten, einen Roman von  Erich Maria Remarque
 Dor – Liebe deinen Nächsten, einen Hindi-Film von 2008